Това е списък на щатите в САЩ по дата на получаване на статут на щат, или датата, на която всеки американски щат се присъединява към съюза. Въпреки че първите 13 щата биха могли да се считат за част от Съединените щати от датата, на която е подписана декларацията за независимост - 4 юли 1776, те са подредени съгласно датата на ратифициране на конституцията на Съединените щати.

Този списък не взима предвид фиктивното отцепване от съюза на няколко щата от Конфедерацията по време на Американската гражданска война и последвалото повторно приемане на тези щати между 1866 и 1870.

 Бележки † Подписване на Декларацията за Независимост.
‡ Дата на ратифициране на конституцията на САЩ.
*Американският конгрес гласува за включването на Охайо към субектите на федералното право на 13 февруари 1803 но без да приеме резолюция за приемане към САЩ, каквато е приета за всички предишни щати. На 7 август 1953 е приета резолюция, която прави Охайо щат със задна дата 1 март 1803, датата на първото свикване на генералната асамблея на Охайо.

Външни препратки 
  50 State Quarter Program
  Dates of statehood

Щатите по присъединяването им към САЩ